Il nome Museo d'arte islamica può riferirsi a:

 Museo d'arte islamica a Berlino (Germania)
 Museo d'arte islamica al Cairo (Egitto)
 Museo d'arte islamica a Doha (Qatar)
 Museo d'arte islamica a Ghazni (Afghanistan)
 Museo d'arte islamica ad Istanbul (Turchia)
 Museo d'arte islamica a Marrakech (Marocco)
 Museo d'arte islamica a Palermo (Italia)